Ключевое () — посёлок в Никольском районе Донецкой области Украины.

Почтовый индекс — 87030. Телефонный код — 6246. Код КОАТУУ — 1421783303.

Население 
 1908 — 270 чел.
 2001 — 274 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 русский язык — 218 чел. (79,56 %)
 украинский язык — 41 чел. (14,96 %)
 армянский язык — 11 чел. (4,01 %)
 греческий язык — 4 чел. (1,46 %)

Местный совет 
87030, Донецкая обл., Никольский р-н, с. Касьяновка, ул. Гагарина, 15а, 2-54-31

Ссылки 
 Ключевое на сайте Верховной рады Украины
 Сайт поселка Ключевое  http://mykluchevoe.wixsite.com/welcome  
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Примечания 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)